Makula och macula (av latinets macula, fläck) kan syfta på:

Djur

Fiskar 
 Canthidermis maculata, Fläckig filfisk 
 Scomberomorus maculatus, Fläckig kungsmakrill

Fåglar 
 Enicurus maculatus, Fläckig klyvstjärt
 Pipilo maculatus, Fläckig busksparv

Insekter 
 Makula
 Makula javana
 Makula ornata
 Makula parviceps
 Maculacris flavomaculata
 Maculatoscelis gilloni

Svampar 
 Maculatifrondes aequatoriensis
 Maculatipalma
 Maculatipalma frondicola

Övrigt 
 Makula, eller Gula fläcken